Tymoschiwka (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine.

 Tymoschiwka (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka in der Oblast Saporischschja
 Tymoschiwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy in der Oblast Saporischschja
 Tymoschiwka (Hlobyne), Dorf im Rajon Hlobyne in der Oblast Poltawa
 Tymoschiwka (Kamjanka), Dorf im Rajon Kamjanka in der Oblast Tscherkassy
 Tymoschiwka (Mankiwka), Dorf im Rajon Mankiwka in der Oblast Tscherkassy